En Pologne, Hermanów peut faire référence à :

 Hermanów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Hermanów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Hermanów, un village de la voïvodie de Lublin,
 Hermanów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.